Национализа́ция — передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Национализация может осуществляться через безвозмездную экспроприацию — конфискацию, а также через полный или частичный выкуп — реквизицию.

В Российской Федерации, согласно ст. 235 ГК РФ, национализация должна проводиться в порядке, установленном федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ. Полный или частичный выкуп государством возможен на основании обычных договоров купли-продажи.

В ряде справочных изданий (например — Новейший энциклопедический словарь. ISBN 978-5-271-08330-3) указано также, что различия национализации зависят от того, в какую исторический период, кем и в интересах каких классов она проводилась.

Национализация в истории 

 Национализация крупной промышленности, объектов недвижимости (декрет от 20.08.1918 «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах», «О национализации крупнейших предприятий» 28 июня 1918 года, «О национализации торгового флота» 23 января [5 февраля] 1918 года) и банков (декрет «О национализации банков» 14 [27] декабря 1917 года, «О конфискации акционерных капиталов бывших частных банков» 23 января [5 февраля] 1918 года), внешней торговли (декрет от 22 апреля 1918 «О национализации внешней торговли») в Советской России в результате прихода большевиков к власти.
 Национализация военно-промышленных предприятий во Франции в 1936 г.: танковое производство Renault в Исси-ле-Мулино (образовано предприятие AMX — ateliers de construction d’Issy-les-Moulineaux) и танковое производство APX (Atelier de Puteaux) в Рюэй-Мальмезоне (образовано предприятие ARL — ateliers de construction de Rueil); железных дорог — в 1937 г..
 Национализация нефтедобычи в Мексике в 1938 правительством Ласаро Карденаса.
 Национализация ряда отраслей экономики в Великобритании правительством Клемента Эттли в 1940-х годах (угольная — 21 мая 1946 года; сталелитейная и газовая промышленность, железные дороги — 18 декабря 1946 года; гражданская авиация — 7 мая 1946 года; электроэнергетика — 4 февраля 1947 года; коммунальное хозяйство, Банк Англии — 20 декабря 1945 года; больницы — в 1946 году и т. п.: в общей сложности около 20 % экономики Великобритании).
 Национализация нефтяной промышленности Ирана 15 марта 1951 года.
 Национализация Суэцкого канала правительством Египта в 1956 (см. Суэцкий кризис).
 Национализация американских предприятий на Кубе в 1959—1960 годах.
 Национализация горнорудной промышленности в Чили в 1970-х годах (при президенте Сальвадоре Альенде).
 Национализация нефтедобычи в Венесуэле в 1976 году.
 Национализация во Франции 1982 г. (промышленность, банковская и финансовая сфера).
 Национализация ипотечных корпораций Fanni Mae и Freddie Mac министерством финансов США в 2008 году.
 Национализация металлургической корпорации SIDOR в Венесуэле в 2008 году.
 Национализация BPN банка в Португалии в 2008 году.
 Национализация нефтегазовой компании YPF в Аргентине в 2012 году.
 Национализация «Приватбанка» на Украине в 2016 году.
 Национализация частных железных дорог в Великобритании в 2020 году.
 Национализация электроэнергетической компании EDF во Франции в 2022 году.
 Национализация «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» на Украине в 2022 году.

См. также 
 Секуляризация — национализация церковного имущества.
 Приватизация
 Экспроприация

Примечания

Литература 
 

 
Политическая экономия
Государственная экономика
Собственность